Гессен — власна назва. Також — Хессен.

Персоналії

Прізвище 
 Гессенський дім — німецький шляхетний рід.

Топоніми

Гессен — федеральна земля.
 Ландграфство Гессен
 Гессен-Дармштадт
 Гессен-Кассель
 Велике герцогство Гессен
 Курфюрство Гессен

Інше 
 Герб Гессену